Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2008 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2008.

Allgemeines 

Die 14 Teams meldeten vor Saisonbeginn acht Spieler und durften im Laufe der Saison zwei Spieler nachmelden. Insgesamt kamen 120 der 140 gemeldeten Spieler zum Einsatz, vier Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Mit je 8 Punkten aus 10 Partien waren Bayaraa Zorigt (Dallas) und Marc Esserman (Boston) am erfolgreichsten. Je 7,5 Punkten erreichten Julio Becerra Rivero (Miami), Ronald Simpson (Carolina), Alex Lenderman (Queens) und Samuel Shankland (San Francisco), wobei Lenderman 8 Partien spielte, Shankland 9, Becerra Rivero und Simpson je 10. Mit Boris Gulko (New Jersey), Joel Johnson (Arizona), Gerald Larson (Tennessee) und Paweł Blehm (Baltimore) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Gulko drei Partien spielte, Johnson zwei, Larson und Blehm je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2008; CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, ENG = England, GER = Deutschland, IND = Indien, ISR = Israel, LTU = Litauen, MGL = Mongolei, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, PLE = Palästina, POL = Polen, RUS = Russland, SRB = Serbien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valuable Player

Dallas Destiny

Boston Blitz

Miami Sharks

Carolina Cobras

Queens Pioneers

San Francisco Mechanics

New York Knights

Seattle Sluggers

New Jersey Knockouts

Arizona Scorpions

Chicago Blaze

Philadelphia Inventors

Tennessee Tempo

Baltimore Kingfishers

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Die Ergebnisse des Blitzschach-Tiebreaks im Finale sind nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Schach 2008
United States Chess League